Пьотър Яро̀слав Шверчѐвски () е полски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 70 мача за националния отбор на Полша.

Бележки

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Полски футболисти
Полски треньори по футбол
Футболисти на Олимпик Марсилия
Футболисти на Бирмингам Сити